Краснознаменский район:

 Краснознаменский район — район в Калининградской области (Россия), с января 2016 года вместо одноимённого муниципального района образован Краснознаменский городской округ.
 Краснознаменский район — название Егиндыкольского района (Казахстан) в 1971—1997 годах.